

Persone 
 Antioco Casula (1878-1957) – poeta italiano in lingua sarda logudorese
 Antonangelo Casula (1958) – politico italiano 
 Antonello Casula (1957) – fantino italiano
 Carlo Felice Casula (1947) – storico italiano
 Duilio Casula (1916-2013) – medico italiano 
 Emidio Casula (1939) – politico italiano
 Francesco Cesare Casula (1933) – storico italiano
 Giorgia Casula (1995) – calciatrice italiana
 Giovanni Casula (1890–...) – generale italiano 
 Maria Casula (...) – soprano e mezzosoprano italiano
 Tonino Casula (1931) – artista e saggista italiano

Religione 
 Casula – veste liturgica propria di colui che celebra il rito della messa

Altro 

 Presidio Ospedaliero Duilio Casula (Policlinico di Monserrato)